Шейново може да се отнася:

 Шейново (улица в София)
 Акушеро-гинекологична болница Шейново
 Шейновска битка - битката при Шейново по време на Руско-турската война (1877 – 1878)
 Село Шейново